Леандер Адріан Паес (, 17 червня 1973) — індійський тенісист, один із найвизначніших парних гравців в історії спорту, бронзовий призер Олімпіади в Атланті. 

Паес вісім разів вигравав турніри Великого шолома в парному чоловічому розряді та 10 разів у міскті. В обох видах змагань йому підкорився Великий шолом за кар'єру. Він є найстаршим гравцем, що зумів здобути титул Великого шолома (мікст на Ролан-Гарросі 2016, разом із Мартіною Хінгіс). 

Паес представляв Індію на 7 Олімпіадах. Парадоксально, його єдина олімпійська медаль завойована в одиночному розряді.

У Кубку Девіса Паес розділяє з Ніколою П'єтранджелі рекорд за кількістю перемог в парних іграх — 42.

Спортсмен нагороджений численними урядовими відзнаками, найвища з яких Падма Бхушан (2014)

Значні фінали

Олімпійські ігри

Одиночний розряд: 1 (1 бронзова медаль) 
Матч за бронзу

Парний розряд: 0

Фінали турнірів Великого шолома – 18 титулів (8 парних та  10 у міксті )

Парний розряд: 16 (8–8) 
Вигравши  Australian Open 2012, Паес завершив Великий шолом за кар'єру.

Мікст: 18 (10–8) 
Паес завершив Великий шолом за кар'єру, вигравши Відкритий чемпіонат Франції 2016.

Зовнішні посилання  
 Сторінка на сайті ATP

Виноски  

Індійські тенісисти
Індійські бронзові олімпійські медалісти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Бронзові призери Азійських ігор
Призери Азійських ігор з тенісу
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Переможці юніорського Вімблдонського турніру
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату США з тенісу
Олімпійські медалісти з тенісу
Уродженці Колкати
Перші ракетки світу (чоловіки)
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті